Бундесра́т ( — Федеральный совет) — название ряда органов власти в немецкоязычных государствах.

 Бундесрат — государственный законодательный орган Федеративной Республики Германия, состоящий из членов региональных (земельных) правительств.
 Бундесрат — верхняя палата парламента Германской империи (1871—1918 годов).
 Бундесрат — верхняя палата парламента Австрийской Республики.
 Бундесрат — правительство Швейцарской Конфедерации.